Albion es el nombre de tres localidades en Wisconsin:

 Albion (condado de Dane, Wisconsin)
 Albion (condado de Jackson, Wisconsin)
 Albion (condado de Trempealeau, Wisconsin)